Le Masters de Riga de snooker 2017 est un tournoi professionnel de snooker dont la phase finale se tient du 23 au  dans la Riga Arena, stade couvert de la capitale de la Lettonie. Cette quatrième édition est le premier tournoi classé, c'est-à-dire comptant pour le classement mondial des joueurs de snooker, de la saison 2017-2018. Il est parrainé par la société Kaspersky Lab, société russe privée spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information.

Le tenant du titre en est Neil Robertson qui s'était imposé face à Michael Holt sur le score de 5 manches à 2. Le vainqueur de l'épreuve est le Gallois Ryan Day qui a battu l'Écossais Stephen Maguire 5 manches à 2. Il s'adjuge ainsi le premier titre classé de sa carrière, titre qu'il espérait depuis 17 ans.

Dotation 
Répartition des prix :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
 Troisième tour : 
 Deuxième tour : 
 Premier tour :   
Meilleur break :
 Meilleur break non télévisé : 
 Meilleur break télévisé : 
Dotation totale : .

Qualifications 
Ces matchs ont lieu du  au  au Preston Guild Hall de Preston, dans le Lancashire en Angleterre ; ils sont tous joués au meilleur des 7 manches.

Tableau

Finale

Centuries

Pendant les qualifications 

 132, 127  Xiao Guodong
 132, 109  Jimmy Robertson
 127  Kurt Maflin
 124  Matthew Selt
 124  Zhang Anda
 123  Ben Woollaston
 121  Declan Brennan
 116  Thepchaiya Un-Nooh
 115  Gary Wilson
 104  Graeme Dott
 102  Peter Ebdon
 101  Craig Steadman

Pendant le tournoi 

 140  Andrew Higginson
 139, 119, 112  Stephen Maguire
 139  Alexander Ursenbacher
 137, 109  Neil Robertson
 135  Robin Hull
 134  Mark Davis
 130  Mark Williams
 129  Joe Perry
 129  Eden Sharav
 129  Robbie Williams
 126  Ken Doherty
 119, 100  Ryan Day
 119  Barry Hawkins
 113  Zhang Anda
 112  Kurt Maflin
 112  Tian Pengfei
 107  Mark Joyce
 102  Stuart Carrington
 102  Jack Lisowski
 102  Kyren Wilson

Articles connexes 
 Saison 2017-2018 de snooker
 Glossaire du billard

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

2017
Snooker en 2017
Sport en juin 2017